Plusieurs personnalités ont porté le nom de Reubell :

 Jean-François Reubell, (1747-1807), homme politique français ;
 Henri Thomas Reubell, (1742-1804), général de division, frère du précédent ;
 Jean-Jacques Reubell, (1777-1847), général de brigade, fils de Jean François et neveu du précédent.
 Marie-Anne Reubell , née Mouhat, (1752 ou 1759-1813), épouse de Jean-François Reubell , président du Directoire (1795-1799).

Homonymie de patronyme